«Гаррі́ По́ттер і ке́лих вогню́» () — альбом, реліз якого відбувся у 2005 році. Складається з композицій, які були написані до четвертого фільму про юного чарівника Гаррі Поттера — «Гаррі Поттер і келих вогню».

Список композицій

Посилання 
 Саундтрек онлайн 

Саундтреки
Гаррі Поттер
Саундтреки Джона Вільямса
Саундтрек:Гаррі Поттер